Женская сборная Австралии по хоккею с шайбой представляет Австралию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется Федерацией хоккея Австралии. Главный тренер сборной — Рокки Паджен.

Первый официальный матч сыграла 22 марта 2000 года против Нидерландов (0:2).

На данный момент сборная занимает двадцать четвёртое место в мировом рейтинге. Лучшее достижение сборной — 20-е место на Чемпионате мира 2004 года.

Выступления на чемпионатах мира 
 2000 — 23-е место
 2001 — 21-е место
 2003 — 21-е место (первое место в дивизионе III, переход в дивизион II)
 2004 — 20-е место (пятое место в дивизионе II, вылет в дивизион III)
 2005 — 25-е место (пятое место в дивизионе III)
 2007 — 22-е место (первое место в дивизионе III, переход в дивизион II)
 2008 — 21-е место (шестое место в дивизионе II, вылет в дивизион III)
 2011 — 21-е место (второе место в дивизионе III)
 2012 — 23-е место (третье место в дивизионе IIA)

Примечания 

Австралия
Хоккей с шайбой в Австралии
Сборная Австралии по хоккею с шайбой